La Asunción kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 

 La Asunción, Costa Rica, ort, Heredia,

Mexiko 

 La Asunción, Comonfort, ort, 
 La Asunción, Silao de la Victoria, ort, 
 La Asunción, Cintalapa, ort, 
 La Asunción, Palenque, ort, 
 La Asunción, Puebla, ort, Tehuacán,

Venezuela 

 La Asunción, delstatshuvudstad, Nueva Esparta, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar